Strandpromenaden kan avse:

Strandpromenaden, Helsingborg
Strandpromenaden, Nacka
Strandpromenaden, Skellefteå
Strandpromenaden, Uddevalla
Strandpromenaden, Umeå
Strandpromenaden, Varberg
Strandpromenaden, Visby
Strandpromenaden, Öjebyn